Seebächle ist ein Gewässername:
 Seebächle (Acher), rechter Zufluss der Acher bei Auf Deckershof, Gemeinde Seebach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seebächle (Brettach), rechter Zufluss der Brettach über den Mühlkanal der Untermühle nach Langenbeutingen, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seebächle (Murr), rechter Zufluss der Murr gegenüber Schleißweiler, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebächle (Rhein) oder Schöpfebach, rechter Zufluss des Hochrheins in Wallbach, Stadt Bad Säckingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Seebächle (Sulm), rechter Zufluss der Sulm in Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Seebach
 Seebächlein